Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1989 de l'Open d'Australie.

Faits marquants

Parcours

Têtes de série

Qualifiés 

 Wild cards (invités) 

 Lucky loser (repêché)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 
 

1989
Tennis en Australie en 1989
Australie Simple messieurs
Tennis en janvier 1989